Derlago ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Derlago (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Mark Derlago (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler